Die X. Asienspiele wurden vom 20. September bis 5. Oktober 1986 in Seoul (Südkorea) ausgetragen.

Die Asienspiele wurden als Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele 1988 betrachtet. Es nahmen 3345 Athleten aus 27 Ländern teil. Neue Sportarten waren Judo und Taekwondo sowie Radsport und Schießen bei den Frauen. Nordkorea boykottierte die Spiele.

Medaillenspiegel

Sportarten 

1986
Multisportveranstaltung 1986
Badmintonwettbewerb in Seoul